«Аминь» — название фильмов:
 «Аминь» (Amen.) — фильм Коста-Гавраса (2002).
 «Аминь» (Amen) — фильм Ким Ки Дука (2011). См. также